Adjacência pode-se referir a:
Lista de adjacência
Matriz de adjacência
Vizinhança (teoria dos grafos)
Ângulo#Quanto_a_complementações